Сен-Кристоф:
 Сен-Кристоф — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье
 Сен-Кристоф — коммуна во Франции, в департаменте Крёз.
 Сен-Кристоф — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Кристоф — коммуна во Франции, в департаменте Тарн.
 Сен-Кристоф — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Сен-Кристоф — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста

См. также 
 Сен-Кристоф-а-Берри
 Сен-Кристоф-ан-Базель
 Сен-Кристоф-ан-Базель
 Сен-Кристоф-ан-Бушери
 Сен-Кристоф-ан-Уазан
 Сен-Кристоф-сюр-Гьер
 Святой Христофор (значения)